Geografia:
 Marietta (Carolina del Nord), localitat estatunidenca de Carolina del Nord
 Marietta (Geòrgia), localitat estatunidenca de Geòrgia
 Marietta (Illinois), localitat estatunidenca d'Illinois
 Marietta (Minnesota), localitat estatunidenca de Minnesota
 Marietta (Mississipí), localitat estatunidenca de Mississipí
 Marietta (Ohio), localitat estatunidenca d'Ohio
 Marietta (Oklahoma), localitat estatunidenca d'Oklahoma
 Marietta (Pennsilvània), localitat estatunidenca de Pennsilvània
 Marietta (Texas), localitat estatunidenca de Texas
 Marietta-Alderwood, localitat estatunidenca de Washington
 Slater-Marietta, localitat estatunidenca de Carolina del Sud